Übelacker ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Übelacker (* 1936), österreichischer Astronom und Autor
 Erich Übelacker (Ingenieur) (1899–1977), Automobilkonstrukteur
 Horst Rudolf Übelacker (* 1936), deutsch-österreichischer Jurist und Publizist
 Johann Georg Übelacker (* 1742; † nach 1800; auch Ubelacker, Klostername: Franz Übelacker), deutscher Benediktiner, später Klosterkritiker
 Matthias Übelacker  (* im 19. Jahrhundert; † im 20. Jahrhundert), deutscher Lehrer und Autor

Siehe auch:
 Üblacker